Georgi Mikhailov Dimitrov (1882-1949), dirigeant communiste bulgare ;
 Georgi Dimitrov (1931-), footballeur bulgare ; 
 Georgi Dimitrov (1959-2021), footballeur bulgare ;
  (1966-), footballeur bulgare.